Гимнокалициум обнажённый () — кактус из рода Гимнокалициум.

Биологическое описание 
Имеет шаровидный стебель диаметром до 10 см, с возрастом удлиняется и в нижний части образует боковые побеги.

Эпидермис глянцево-зелёный, блестящий. Имеет 5—8 плоских рёбер, прерываемых мелкими поперечными бороздками, рёбра со слабо выраженными бугорками. Ареолы немногочисленны, большие, поросшие короткими светло-коричневыми, позднее серыми волосками.

Центральных колючек нет. Радиальных — чаще всего 3—5, в нижней части стебля 8, они имеют длину чуть более 1 см, беловато-жёлтые, волнисто изогнуты, плотно прилегают к поверхности стебля.

Цветки вырастают возле темени, имеют белый цвет, иногда с розоватым оттенком длиной до 5 см, с длинной цветоносной трубкой и отгибающимися наружу многочисленными длинными узкими лепестками. Завязь короткая, широкая, светло-зелёная, с редкими чешуйками.

Распространение 
По сравнению с другими видами этого рода имеет обширный ареал: встречается в южной части Бразилии (штат Риу-Гранди-ду-Сул), в северном Уругвае, Аргентине, в южной части Парагвая.

История открытия 

Вид был открыт в 1825 году Фридрихом Зелловым в Уругвае и южной части Бразилии. Он направил обнаруженный кактус в Берлин, где тремя годами позже, он получил название Echinocactus denudatus. В 1845 году Пайффер отнёс этот вид к роду Гимнокалициум.

Синонимы 
  (базионим)

Примечания

Литература 
 Бабин Д. М. Кактусы и другие суккуленты. — Мн.: Миринда, 2000. — С. 120. — (Ваша усадьба) ISBN 985-6511-28-3

Ссылки 
 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Gymnocalycium&species=denudatum

Кактусовые
Флора Южной Америки
Комнатные растения